Ayran bezeichnet

 Ayran, ein Erfrischungsgetränk auf Jogurtbasis
 Ayran (Gemeinde), Gemeinde im Anamusgebirge an der Bagdadbahn
 Ayran (Şanlıurfa), ein Dorf in der türkischen Provinz Şanlıurfa
Siehe auch:
 Airan